KV 18 steht für:

 3. Sinfonie (Mozart), eine irrtümlich Mozart zugeschriebene Sinfonie, KV 18
 KV18, das Grabmal des ägyptischen Pharaos Ramses X. im Tal der Könige